Osoby o tym nazwisku:
 Ivan Kral − czeski gitarzysta, wokalista, kompozytor, producent i reżyser
 Jiří Kral − czeski siatkarz
 Maria Kral − polska pisarka dla dzieci
 Vojtech Adalbert Kral − kanadyjski neuropsychiatra
 Wasyl Kral − ukraiński wojskowy